

Biologia 
Cima – in botanica, tipo di infiorescenza
Cima – genere di molluschi gasteropodi della famiglia Cimidae
Cima di rapa – ortaggio

Persone 
Cima – "ring name" del wrestler giapponese Ōshima Nobuhiko
Cima da Conegliano – pittore italiano
Alvise Cima– pittore italiano, figlio di Sebastiano
Antonio Cima – fisico italiano
Claudio Cima – alpinista e scrittore italiano
Ernesto Cima – cestista italiano
Gaetano Cima – architetto italiano
Giovanni Paolo Cima – compositore e musicista italiano
Giovanni Vincenzo Cima – stenografo italiano
Imerio Cima – ciclista su strada e pistard italiano
Laura Cima – politica italiana
Luigi Cima – pittore italiano
Sebastiano Cima – pittore italiano

Famiglie 
Cima – antica nobile famiglia di Cingoli
Cima – antica famiglia di Bergamo

Geografia 
Cima – frazione del comune di Porlezza, in provincia di Como
Cima – località della California

Altro 
Cima – corda utilizzata sulle imbarcazioni
Cima – parte sommitale di una montagna
CIMA – festival internazionale di musica classica
Cima alla genovese – piatto tipico della cucina ligure